Айрат Хамитович Султанов () — российский актёр, артист Туймазинского государственного татарского драматического театра. Народный артист Республики Башкортостан (2012).

Биография 
Султанов Айрат Хамитович родился 28 января 1962 года в селе Бураево Бураевского района Башкирской АССР.

Учился в Уфимском училище искусств (вокальное отделение).

В 1990 году окончил Уфимский государственный институт искусств.

По окончании института один год работал в Башкирском театре оперы и балета как певец-тенор.

Работает в Туймазинском государственном татарском драматическом театре с 1991 года.

Роли в спектаклях 
 Айтуган «Мы родом из деревни», Апсен «Ай-да, невестка!», Гаскар «Аршин мал алан», Тамада «Ильгизар+Вера»,
 Вагиз «Древо жизни», Надирша «Однажды ездили на базар»,
 Фарит «Звезда моя», Мухаматхан «Девушка из Индии»,
 Магсум «Портфель», Отец «Тропинка матери моей», Спортсмен, медик «Всеми забытый»,
 Гадель «Любовный треугольник», Азат «Ночь, как вся жизнь»,
 Рамиль «Оль-ля-ля!», Мукамай «Счастье с неба»,
 Рифат «Жук из штата Колорадо», Лаэрт «Гамлет»,
 Буштец «Рядовые», Садык «Поцелуй меня, Зайтуна!»,
 Разим «Вот эта комедия», Гермес «Не бросай огонь, Прометей!»,
 Ансар «Сделка», Роберт «Танцовщик», Марс «Любовь окаянная»,
 Ансар «Легионер», Финат Рифатович «Курица»,
 Гильфан «Встреча с молодостью», Гали Хикматуллин «Встречи с Тукаем».

Награды и звания 
 Заслуженный артист Республики Башкортостан (2003)
 Народный артист Республики Башкортостан (2012)

Ссылки 
 http://xn----7sbbrnkv3apccm2i.xn--p1ai/person/static/view?id=116
 https://web.archive.org/web/20131213014920/http://www.tuvest.ru/news_detail.php?ID=4199

Выпускники Уфимского государственного института искусств
Выпускники Уфимского училища искусств
Персоналии:Туймазинский государственный татарский драматический театр